Centerport kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Centerport (New York)
Centerport (Pennsylvania)